Максим Геннадьевич Приступлюк () — российский хоккеист, нападающий.

Биография 
Максим Геннадьевич Приступлюк родился 2 января 1991 года в городе Москве.

Максима можно считать воспитанником московской спартаковской школы, хотя первые свои шаги в хоккее он делал в школе «Руси».

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Русь»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Беркут» Караганда
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Юниор» Курган
Игроки ХК «Сокол» Новочебоксарск
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Чебоксары»